Dit is de lijst van kandidaten van de Socialistische Partij voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen 1994.

De partij diende in zeven stellen kieskringen een verschillende lijsten in waar in totaal negentig personen op stonden, waarbij er verschillen waren in de samenstelling van mensen en de volgorde. Hierbij waren er mensen die overal op de lijst stonden, zoals de nummers 1 en 2 Marijnissen en Poppe, maar er waren ook mensen die bijvoorbeeld op enkele of slechts één lijst stonden.

De lijst 
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

SP
Lijsten van SP-politici